Stricklands bosvliegenvanger
 Witbrauwbosvliegenvanger